Michael Davies (né le  à Chesterfield, dans l'État du Missouri aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Heartland Eagles de Saint-Louis || USHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2004-2005 || Blues Junior de Springfield || NAHL ||56 ||30 ||27 ||57 ||67 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Stars de Lincoln || USHL ||51 ||28 ||43 ||71 ||48 ||9 ||4 ||3 ||7 ||10
|-
|2006-2007 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||41 ||11 ||13 ||24 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||39 ||13 ||11 ||24 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-       
|-
|2008-2009 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||34 ||10 ||13 ||23 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Badgers du Wisconsin || NCAA ||41 ||20 ||32 ||52 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||0  
|-
|2010-2011 || Gladiators de Gwinnett || ECHL ||8 ||2 ||5 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Wolves de Chicago || LAH ||49 ||8 ||12 ||20 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Wolves de Chicago || LAH ||53 ||11 ||12 ||23 ||22 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH ||57 ||15 ||10 ||25 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 46 || 13 || 18 || 31 || 10 || 9 || 1|| 3 || 4|| 2
|-
| 2014-2015 || Düsseldorfer EG || DEL || 23|| 8|| 21||29 ||16 || 12 || 3|| 4||7 || 4
|-
| 2015-2016 || Hamburg Freezers || DEL || 52|| 10|| 12||22 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Augsburger Panther || DEL || 49 || 11 || 31 || 42 || 14 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Augsburger Panther || DEL || 39 ||10|| 14 || 24 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || EHC Linz || EBEL || 39 ||16|| 14 || 30 || 53 ||6 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
| 2019-2020 || Sheffield Steelers || EIHL || 41 ||13 || 26 || 39 || 28 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en décembre 1986
Naissance dans le comté de Saint Louis (Missouri)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Gladiators de Gwinnett
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur des Sheffield Steelers